Havars ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Fabas (Ariège)
 Fabas (Haute-Garonne)
 Habas